«Заря́женное оружие» () — американская пародийная комедия на полицейские боевики, в том числе «Смертельное оружие», «Грязный Гарри», «Молчание ягнят», «Основной инстинкт» и другие.

Сюжет 

Главные герои фильма — Джек Кольт и Уэс Люгер, полицейские, вступившие в борьбу с наркомафией, которой руководит жестокий генерал Мортарс (читается как General Motors — название крупного автоконцерна, что обыгрывается в нескольких эпизодах фильма). В этом им помогает напарница, которую впоследствии убивают по приказанию генерала, в результате чего расследование дела превращается в личную месть.

В ролях

Основной состав 
 Эмилио Эстевес — сержант Джек Кольт
 Сэмюэл Л. Джексон — сержант Уэс Люгер
 Джон Ловитц — Рик Бекер
 Тим Карри — мистер Джигсоу
 Кэти Айрлэнд — мисс Дэстини Дименор
 Фрэнк Макрэй — капитан Дойл
 Уильям Шетнер — генерал Кертис Мортарс
 Рик Дукомман — D. A.

 Камео-роли 
 Денис Лири — Майк МакКракен Ф. Мюррей Абрахам — доктор Гарольд Личер Чарли Шин — парковщик Брюс Уиллис — Джон МакКлейн (в титрах не указан)
 Вупи Голдберг — сержант Билли Йорк (в титрах не указана)
 Кори Фельдман — юный полицейский Дениз Ричардс — Синди Джеймс Духан — Скотти Фил Хартман — офицер Дэвис Билл Нанн — полицейский фотограф Лин Шэй — свидетельница Эрик Эстрада — офицер Фрэнсис Пончерелло Ларри Уилкокс — офицер Джон Бейкер Пол Глисон — агент ФБР Ричард Молл — посетитель в тюрьме Джей. Т. Уолш — администратор Доктор Джой Брозерс — медэксперт Кристофер Ламберт — мужчина (удалённая сцена)
 Эллис Бисли — Дэстини Дименор (первое появление) Съёмки 

 Фильм появился в результате отказа Девида Раша и Алана Спенсера от съёмок третьего сезона сериала «Кувалда».
 В картине звучат песни «You Really Got Me» (поёт персонаж Дениса Лири), «We Can Work It Out», «I’m Popeye The Sailorman», «Bohemian Rhapsody» (из репертуара Queen) и «Love Kills» (из репертуара Фредди Меркьюри, в финальных титрах).
 Фрагмент фильма появляется в комедии «Перемотка» 2008 года.
 Практически сразу же было принято решение снимать продолжение фильма, даже был разработан слоган: «Бросьте, вы ведь знали, что это случится!» (), но из-за неудачных кассовых сборов от идеи создания сиквела пришлось отказаться.

 Список пародируемых фильмов 

 «Смертельное оружие», «Смертельное оружие 2»
 «Грязный Гарри»
 «Мир Уэйна»
 «Молчание ягнят»
 «Основной инстинкт»
 «Крепкий орешек», «Крепкий орешек 2»
 «Рэмбо»
 «Привидение»
 «Сорок восемь часов»
 «Кобра»
 «Коммандо»
 «Конан-варвар»
 «К9: Собачья работа»
 «Выпускник»
 «Черепашки-ниндзя»
 «Моряк Попай»
 «Иисус Христос суперзвезда»

 Критика 
У критиков «Заряженное оружие» вызвало главным образом негативную реакцию. На сайте Rotten Tomatoes'' фильм получил общую оценку в 14 %, сделанную на базе 22 рецензий, три из которых были положительными.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1993 года
Кинокомедии 1993 года
Кинокомедии США
Кинопародии США
Бадди-муви США
Фильмы о полицейских
Фильмы на английском языке
Фильмы National Lampoon